Shephard ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffrey Colin Shephard (1927–2016), britischer Mathematiker
 Gillian Shephard, Baroness Shephard of Northwold (* 1940), britische Politikerin (Conservative Party)
 Jack Shephard (* 1997), englischer Badmintonspieler
 Neil Shephard (* 1964), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Quinn Shephard (* 1995), US-amerikanische Schauspielerin

Shephard bezeichnet:
 E. F. Shephard, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller 

Siehe auch:
 Shepard
 Shephards Lemma
 Shepherd

en:Shepherd (surname)#Shephard